Cascade (Seszele) – dystrykt Seszeli
 Cascade – miasto na Jamajce
 Cascade – miejscowość na Norfolku

Miejscowości w USA:
 Cascade – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Valley
 Cascade – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Cascade – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Cascade
 Cascade – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
Gminy w USA:
 Cascade (ang. Cascade Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Cascade (ang. Cascade Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Cascade (ang. Cascade Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 Cascade (ang. Cascade Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cascade (ang. Cascade County) – w stanie Montana
Inne:
 Cascade – japoński zespół visual kei
 Cascade – album muzyczny Petera Murphy’ego